Дуния-Вейцман Гита (18 июля 1887, Мотоль — 1975, Израиль) — израильская пианистка, музыкальный педагог.

Биография 
Родилась в Мотоле в многодетной семье Евзора Вейцмана и Рахили-Леи Чемеринской. Сестра Хаима Вейцмана, Моше Вейцмана, Анны Вейцман. Музыкальное образование получила в Варшаве и Киеве. В 1911 эмигрировала в Палестину. А в 1918 вышла замуж за инженера Тувию Дунья. Жила в Хайфе, преподавала музыку. В 1924 г. Гита была среди основателей музыкальной школы в Хайфе, который позднее назывался «консерваторион Дунья-Вейцман». Помимо преподавания в этой музыкальной школе, была преподавателем Консерватории Шуламит в Тель-Авиве. Среди её учеников — Цви Цейтлин, Иври Гитлис и другие.

Ссылки 
 Владимир Цывкин расскажет о выдающихся личностях, живших в Хайфе или посещаших её

Музыкальные педагоги Израиля